PPF, sigle composé des deux lettres P et F, peut faire référence à 
 Parti populaire français, un parti politique français d’inspiration fasciste (1936-1945) ; 
 Parti pour la France, un parti politique créé en 2012 ; 
 Parti pirate français, un groupuscule politique concurrent du Parti pirate, créé et dissout au cours de l'année 2009 ; 
 , un think tank canadien ; 
 Point de passage frontalier. En France, cet acronyme est souvent utilisé pour désigner les aéroports officiellement considérés comme point d'entrée ou de sortie du territoire, même si loin d'une frontière ; 
 PPF, un groupe financier tchèque ; 
 Paint Protection Film, terme anglais pour film de protection de carrosserie ; 
 Plan prévisionnel de fumure, Plan de fumure ou Plan prévisionnel de fertilisation agricole est un outil de gestion pour l'apport juste nécessaire par parcelle de fertilisation azotée afin de limiter l'eutrophisation ; obligatoire en Europe sur les « zones vulnérables » ; 
 Programme prévisionnel de formation ; 
 Placoplatre feu, dans le domaine du bâtiment ; 
 « Plan pieu fixe », en langage argotique de jeunesse ; 
 « Pour Pas Flooder », ce qui signifie dans les échanges sur les forums Internet de pas inonder le forum avec des posts inutiles.
 Portail Public de Facturation, plate-forme au centre des échanges de factures électroniques en France à partir de 2024

Références